Фридрих „Фритц“ Баумбах (; род. 8 сентября 1935, Веймар) — немецкий шахматист. Гроссмейстер ИКЧФ (1973). Победитель 11-го чемпионата мира по переписке (1983–89).

Биография 
Первые успехи в шахматах достиг в конце 1950-х годов. В 1959 году первые участвовал в финале чемпионата ГДР по шахматам. В 1968 году в чемпионате ГДР по шахматам был вторым после победителя Вольфганга Ульмана, а в 1970 году стал чемпионом ГДР по шахматам.

Представлял сборную ГДР на крупнейших командных шахматных турнирах:
 в шахматной олимпиаде участвовал в 1970 году;
 в командном чемпионате Европы по шахматам в 1970 году. В командном зачете завоевал бронзовую медаль; 
 в всемирных студенческих командных чемпионатах участвовал три раза (1960—1962). В командном зачете завоевал бронзовую медаль (1961).

Самые большие успехи достиг в игре по переписке. На 9-ом чемпионате мира по переписке стал вице-чемпионом. В 1989 году поделил 1-е — 3-е место 11-ом чемпионате мира по переписке, но благодаря лучшему дополнительному коэффициенту был объявлен чемпионом мира. С 1993 года был президентом шахматного союза Германии по заочным шахматам. С 1995 по 1999 год выполнял обязанности генерального секретаря международной федерации шахматной игры по переписке.

По профессии – химик. В 1966 году защитил докторскую степень по химии. Женат, отец пятерых детей (сын и четыре дочери). Автор нескольких книг о шахматах.

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Германии
Шахматисты ГДР
Чемпионы мира по шахматам по переписке
Гроссмейстеры ИКЧФ
Химики Германии
Мастера ФИДЕ по шахматам